У́лица Покры́шкина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Покрышкина — улица в Волгограде.
 Улица Покрышкина — улица в Краснодаре.
 Улица Покрышкина — улица в Москве.
 Улица Покрышкина — улица в Новосибирске.
 Улица Покрышкина — улица в Салавате.
 Улица Покрышкина — прежнее (до 28 октября 1957 года) название улицы Григорьева в Томске.

Украина 
 Улица Покрышкина — улица в Виннице.
 Улица Покрышкина — улица в Мариуполе.
Переулок Покрышкина — переулок в Днепре.

Казахстан 
 Улица Покрышкина — улица в Алма-Ате.

См.также 
 Площадь Покрышкина
 Покрышкин (значения)

Покрышкина